Football Club Gandzasar (armensk:Ֆուտբոլային Ակումբ Գանձասար Կապան) er en armensk fodboldklub fra Kapan, der blev dannet den 2004.

Titler 
 Armenske mesterskaber (0): 
2. plads 2016–17
 Pokalturnering (1): 2017–18; 
 Superpokalturnering (0):

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 [ Klubbens officielle hjemmside]
 Gandzasar FK  på Soccerway
 Gandzasar eufo.de 
 Gandzasar Weltfussball.de 

Fodboldklubber i Armenien